Prvić steht für die Adria-Inseln:
 Prvić (Krk)
 Prvić (Šibenik)